Tiilikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), joueur finlandais de tennis
Kimmo Tiilikainen (né en 1966), homme politique finlandais
Riikka Tiilikainen (née en 1990), joueuse finlandaise de volley-ball
Teija Tiilikainen (née en 1964), politologue et chercheuse finlandaise
 (né en 1987), joueur et entraineur finlandais de volley-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois